Фринберг — фамилия.
 Фринберг, Артур Фрицевич (настоящая фамилия Петерис; 1916—1984) — советский латвийский оперный певец, актёр, педагог. Народный артист СССР.
 Фринберг, Регина Станиславовна (урождённая Колендович; род. 1928) — латвийская оперная певица (сопрано).